Broken Wings kan syfta på:

Broken Wings (låt av Mr. Mister) – låt av Mr. Mister
Broken Wings (låt på skivan One Day Remains) – låt på musikgruppen Alter Bridges debutalbum One Day Remains